Bovington steht für
 Tank Museum für Kriegsfahrzeuge, Bovington Camp, UK
 Bovington Camp, Stützpunkt des Britischen Heeres, Dorset, UK

Bovington ist der Familienname von
 Victor Bovington (1903–??), britischer Ruderer